Halaban (Lareh Sago Halaban), een plaats in Indonesië
Halaban (Besitang), een plaats in Indonesië